Ви́ктор Генна́дьевич Була́тов () — советский и российский футболист, полузащитник, после завершения карьеры — тренер.

Биография

Клубная карьера 
Начал играть в футбол в детской команде в Челябинске в спортивном клубе «Восход», первый тренер В. Н. Пермяков, после турнира в Калининграде переехал в московский спортивный интернат. В 1988 году в составе сборной РСФСР стал чемпионом Спартакиады народов СССР, которая проходила в Нижнем Новгороде. С 1990 года играл в астраханском «Волгаре».

В сезоне 1992/93 играл в мини-футбол за челябинский «Феникс», становился с ним бронзовым призёром чемпионата России.

В 1993 году вместе с тренером «Волгаря» Владимиром Юлыгиным уехал играть в болгарский клуб «Димитровград». В 1994 году дебютировал в высшей лиге в составе ставропольского «Динамо». В 1995—1997 гг. выступал за самарские «Крылья Советов». В 1998 году стал лучшим бомбардиром ФК «Торпедо» Москва. После этого его пригласил к себе московский «Спартак», в составе которого провёл три сезона, став трёхкратным чемпионом страны.

В 2007 году играл в составе казахстанского клуба «Астана»<ref>Булатов переходит в «Астану»  // Goal.com, 14 июля 2007</small></ref>. В 2008 году выступал в клубе первого дивизиона России «СКА-Энергия» (Хабаровск), также исполняя обязанности тренера. В конце июня 2008 года принял решение о завершении игровой карьеры и покинул «СКА-Энергию». В январе 2009 года начал обучение в ВШТ (Высшей школе тренеров).

4 июня 2009 года был заявлен в качестве игрока средней линии поля московского «Торпедо», выступавшего в первенстве России среди ЛФК.

Тренерская карьера 
В середине июля 2009 года было сообщено о вхождении Булатова в тренерский штаб новороссийского «Черноморца».

11 ноября 2009 года был назначен главным тренером смоленского «Днепра» из второго дивизиона, зона «Центр». На этом посту он сменил Армена Адамяна. 5 июня 2012 год Булатов покинул «Днепр», написав заявление об увольнении по собственному желанию. Причиной заявления стал конфликт с руководством команды, в частности с Львом Платоновым. Под его руководством в сезоне 2011/12 «Днепр» занял наивысшее в своей истории место в первенстве России — четвёртое. После увольнения из смоленского «Днепра» стал помощником главного тренера в ФК «Химки».

2 октября 2012 года Булатов приступил к работе в качестве главного тренера пензенского «Зенита».

С 2014 года являлся главным тренером молодёжной команды тульского «Арсенала». 15 июня 2015 года был назначен главным тренером «Арсенала» вместо ушедшего в московский «Спартак» Дмитрия Аленичева. В феврале 2016 года был отстранён от своей должности, хотя на тот момент туляки занимали третье место в турнирной таблице ФНЛ.

С 5 мая 2016 по 1 июня 2017 возглавлял московское «Торпедо» (зона «Центр» Первенства ПФЛ). В январе-апреле 2018 года тренировал «Чайку» из Песчанокопского (зона «Юг» ПФЛ).

В мае 2018 был назначен главным тренером клуба «Спартак-2» Москва. 10 января 2020 года отправлен в отставку Леонидом Федуном, который принял решение назначить главным тренером «Спартака-2» Романа Пилипчука, но об отставке он узнал только от генерального директора клуба Томаса Цорна, так как Федун был не в Москве. По словам Булатова, он не ожидал такого развития событий. Булатов со «Спартаком-2» провалился, одержав в 63 матчах всего 18 побед (28,6 % побед) — это худший результат в истории клуба, на момент увольнения клуб находился в зоне вылета из ФНЛ. Сам Булатов объяснял это тем, что «Спартак-2» являлся самой молодой командой в лиге и средний возраст её игроков составлял 19,6 лет, а также большой текучестью игроков.

5 февраля 2020 года назначен главным тренером смоленского клуба «Красный», который в 2019 году победил в третьем дивизионе в Союзе Федераций футбола «Центр», а летом 2020 года стартовал в ПФЛ. 3 декабря 2020 года покинул «Красный», причиной ухода явились накопившиеся долги и всяческое противодействие со стороны смоленских функционеров.

Готовил к сезону 2021 года команду «Ноа Юрмала» по приглашению новых владельцев клуба из холдинга «Ноа», но после того как они вышли из проекта, покинул клуб. 3 мая 2021 года возглавил дзержинский «Химик». 8 ноября 2021 года покинул «Химик», чтобы продолжить карьеру в другом клубе. 10 ноября 2021 года возглавил армянский «Ноа», заключив контракт до конца сезона 2021/22 с возможностью продления. В марте 2022 года совместно с руководством принял решение покинуть клуб.

С 14 июня 2022 года — главный тренер ФК «Челябинск».

Статистика

В качестве главного тренера

Достижения 
Командные

Спартак (Москва)
 Чемпион России (3): 1999, 2000, 2001
Терек
 Обладатель Кубка России: 2003/04

Личные
 В списках 33 лучших футболистов чемпионата России (3): № 1 (2000); № 2 (1997, 1999)
 Является первым футболистом, кому удалось стать обладателем золотых медалей всех профессиональных лиг России и Кубка страны, а также единственным в России игроком, перешедшим из большого футбола в мини, затем вернувшимся обратно.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки в мини-футбол по алфавиту
Игроки в мини-футбол России
Игроки сборной России по футболу
Игроки ФК ФШМ
Игроки ФК «Волгарь»
Игроки ФК «Димитровград»
Игроки ФК «Динамо» Ставрополь
Игроки ФК «Крылья Советов»
Игроки ФК «Торпедо» Москва
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Ахмат»
Игроки ФК «Алания»
Игроки ФК «Женис»
Игроки ФК «СКА-Хабаровск»
Игроки МФК «Челябинец»
Футбольные тренеры России
Тренеры ФК «Днепр» Смоленск
Тренеры ФК «Зенит» Пенза
Тренеры ФК «Арсенал» Тула
Тренеры ФК «Торпедо» Москва
Тренеры ФК «Чайка» Песчанокопское
Тренеры ФК «Спартак-2» Москва
Тренеры ФК «Красный»
Тренеры ФК «Ноа Юрмала»
Тренеры ФК «Химик» Дзержинск
Тренеры ФК «Ноа»
Тренеры ФК «Челябинск»